Werbelied bezeichnet: 
 Minne- oder Werbelied, Gattung des mittelalterlichen Minnesangs
 Werbemusik, Lieder als Bestandteil von Fernseh-, Radio- oder Kinospots